Татьяна Савельевна Величко (18 ноября 1916, село Гнилое, Воронежская губерния — 9 ноября 1991, село Гнилое, Воронежская область) — передовик сельскохозяйственного производства, доярка. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 18 ноября 1916 года в крестьянской семье в селе Гнилое Острогожского уезда (сегодня — Острогожский район) Воронежской губернии.

С 1937 года работала дояркой в колхозе имени Ленина и совхозе «Победа» Острогожского района. За выдающиеся достижения в получении высоких надоев молока была удостоена в 1966 году звания Героя Социалистического Труда.

В 1971 году вышла на пенсию. Проживала в родном селе до своей кончины в 1991 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года
 Орден Ленина (1966).
 Почётный гражданин Острогожского района.

Литература 
 Золотые звёзды земли Воронежской. Сб. документов и матер. / Составитель Э. С. Лыкова. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное кн. изд-во, 1989.
 Литвинова Т. Н., Юрасов А. Н. Величко Т. С. // Воронежская энциклопедия. — / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т. 1. — 524 с.
 Ведомости Верховного Совета СССР. — 1966. — № 1.

Ссылки 
 Герои Социалистического Труда Воронежской области
 [vrnguide.ru/bio-dic/v/velichko-tatyana-savelevna.html Воронежский гид]

Доярки